Чери Девилль (, род. 30 августа 1978 года) — американская порноактриса и модель ню, лауреатка премий AVN Awards, XBIZ Award и ряда других.

Биография 
Родилась в августе 1978 года в городе Дарем (штат Северная Каролина), имеет франкоканадское происхождение. Выросла в Вашингтоне и г. Кейп-Код (штат Массачусетс). В детстве Шери ездила верхом, танцевала балет, играла на барабанах в группе и была чирлидером. До начала карьеры в фильмах для взрослых работала спасателем, затем физиотерапевтом и далее эротической моделью.

В фильмах для взрослых начала сниматься в ноябре 2012 года, в возрасте 34 лет. Как и другие актрисы, которые пришли в индустрию в возрасте старше 30 лет, из-за их физического состояния, возраста и атрибутов, она была обозначена как MILF. Многие из её ранних фильмов были связаны с этой темой, а также с лесбийским сексом.

Работала со студиями All Girl Massage, New Sensations, Sweet Sinner, Elegant Angel, Forbidden Fruits Films, Tushy, Evil Angel, Girlfriends Films, Metro, Jules Jordan Video, Penthouse, Brazzers, Zero Tolerance, Reality Junkies, Lethal Hardcore, Le Wood Productions, Hard X и Wicked Pictures.

В апреле 2015 года стала девушкой месяца порносайта Girlsway.

В ноябре 2017 года объявила о своей кандидатуре на президентских выборах в США в 2020 году.

На 2021 год снялась в 1173 фильмах.

Чери — открытая лесбиянка, однако отмечает, что в редких случаях испытывает влечение и к представителям противоположного пола.

Политика 
Планировала участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Обещала избирателям бесплатное обучение в колледжах, равноправный доступ к здравоохранению и декриминализацию наркотиков.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2012: Bad Girls in Uniform
 2012: Seduced By Mommy #3
 2012: Mommy and Me 3
 2012: Women Seeking Women 83
 2012: Women Seeking Women 85
 2014: Big Tits in Uniform 13
 2104: CFNM Secret 10
 2014: Dirty Rotten Mother Fuckers 7
 2014: MILFs Love It Harder 4
 2014: MILFs Seeking Boys 6
 2014: MILFs Suck
 2015: Cougar Crush
 2015: MILF Massage
 2015: Women Seeking Women 117
 2015: The Art of Anal Sex #1
 2016: It’s a Mommy Thing! #8
 2016: Lex the Impaler #9
 2016: MILF Performers of The Year 2016
 2016: Women Seeking Women #131, 132
 2017: Cherie
 2017: MILF Private Fantasies
 2017: Cherie DeVille: No Limits
 2017: MILF Performers of the Year 2017
 2017: Gangbanged 8
 2017: LeWood Gangbang: Battle Of The MILFs 2
 2017: Cherie DeVille Is Evil
 2018: Prime MILF 5
 2018: Tonight’s Girlfriend #65

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Девушки Girlsway
MILF-порнография